Hoest: een reflexmatige explosieve uitademing
 Küchen: makers van inbouwmotoren
 Kuchen (gemeente), een gemeente in Duitsland